Pif i Herkules (fran. Pif et Hercule, ang. Spiff and Hercules, 1989) – francuski serial animowany stworzony na podstawie komiksu o tym samym tytule, autorstwa José Cabrero Arnala. W Polsce serial był emitowany na antenie TVP1 w Wieczorynce od 12 lipca 1991 do 1992 roku. W późniejszym czasie serial nadawany był na antenie TVP2. Piosenkę tytułową śpiewał Andrzej Rosiewicz.

Fabuła 
Serial opowiada o dwóch bohaterach – brązowo-żółtym psie Pifie oraz czarno-białym kocie Herkulesie, którzy nieustannie walczą ze sobą.

Opracowanie wersji polskiej 
Wersja polska: Telewizyjne Studia Dźwięku w Warszawie
Reżyseria: Andrzej Bogusz
Dialogi:
 Joanna Klimkiewicz,
 Krystyna Skibińska-Subocz,
 Maria Etienne,
 Elżbieta Kowalska,
 Marzena Kamińska
Dźwięk: Jerzy Rogowiec
Montaż: 

 Zofia Dmoch
 Grażyna Gradoń

Kierownik produkcji: Ewa Borek
W wersji polskiej udział wzięli:
Rafał Kowalski – Pif
 Artur Kaczmarski – Herkules
Mariusz Leszczyński – inspektor Gwizdek
Zbigniew Borek – lis Cyceron
 Jacek Dzisiewicz – Goryl
 Andrzej Szenajch – Błotniak
Jacek Bursztynowicz – Groszorób 
Jerzy Mazur – Grostalent
Andrzej Bogusz –
samolot (odc. 29),
koń (odc. 31),
kowal (odc. 96)
Izabella Dziarska – dziecko (odc. 68)
Stanisław Brudny – Indianin (odc. 68)

i inni

Tekst piosenki: Zbigniew Stawecki
Śpiewał: Andrzej Rosiewicz

Lektor: Andrzej Bogusz

Kasety VHS 
© 1991 COL. IMA. SON, TF1, VMS Publications. License Logos.
Dystrybucja w Polsce – Anima-Pol
Produkcja i rozpowszechnianie:
℗ 1991 Polskie Nagrania

Odcinki 
 Serial liczy 130 odcinków.
 Serial emitowany był w latach 90. na antenie TVP1 w Wieczorynce oraz w TVP2.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1989
Filmy o psach
Filmy o kotach